Фоновка — название населённых пунктов в России:

 Фоновка — деревня в  Добринском районе Липецкой области, упразднена в 2001 году.
 Фоновка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.